Der Mitropapokal 1987/88 war die 47. Auflage des Fußballwettbewerbs. SC Pisa gewann das Finale gegen Váci Izzó.

Gruppenphase

Gruppe 1 

|}

Gruppe 2 

|}

Finale 
Das Spiel fand am 30. Mai 1988 in Pisa statt.

|}

Siehe auch 
 Europapokal der Landesmeister 1987/88
 Europapokal der Pokalsieger 1987/88
 UEFA-Pokal 1987/88

Weblinks 
 Details zum Wettbewerb 1987/88 auf www.rsssf.com

1987/88
Fußballsaison 1987/88